
Бло́нский (м), Бло́нская (ж), также Бло́нски (, ) — фамилия польского происхождения. Известные носители:

Блонская 
 Блонская, Людмила Леонидовна (род. 1977) — украинская спортсменка-многоборец.
 Блонская, Серафима Иасоновна (1870—1947) — русская (после 1917 — советская) художница.

Блонски 
 Блонски, Никки (род. 1988) — американская актриса и певица.

Блонский 
 Блонский, Алоиз Висвалдис (1933—2012) — советский и латвийский работник МВД. Первый генерал полиции Латвии.
 Блонский, Кирилл Иванович (1803—1852) — греко-католический священник, деятель галицкого культурного возрождения.
 Блонский, Павел Петрович (1884—1941) — русский (после 1917 — советский) философ, педагог, психолог.
 Блонский, Тит Кириллович (1830—1900) — украинский писатель, исследователь церковной живописи, униатский священник.
 Иероним Блонский (ум. 1798) — религиозный деятель, педагог, ректор Киево-Могилянской академии.

См. также 
 Яблонский